La Coupe des nations UNCAF 2005 sert à qualifier quatre équipes d'Amérique Centrale pour la Gold Cup 2005.

Joué au Guatemala du 19 au 27 février 2005.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tableau final 
Tous les demi-finalistes sont qualifiés pour la Gold Cup 2005.

Demi-finales

Match pour la

Finale 

2005
Événement sportif international au Guatemala
Compétition de football au Guatemala
UNCAF
2005 au Guatemala